Grecia
 Crete – esonimo inglese di Creta
 Stati Uniti d'America
Crete – villaggio della Contea di Will, Illinois
Crete – città della Contea di Randolph, Indiana
Crete – città della Contea di Saline, Nebraska